Le patronyme néerlandais Nyssens indique une filiation de , . Selon d'autres sources, le nom est d'origine scandinave et signifie le fils de la nouvelle lune

Patronyme
 Louis Nyssens (1800-1875), bourgmestre de Maaseik (1842-1848).
 Albert Nyssens (1855-1901), homme politique belge, juriste. 
 Marguerite Nyssens (1858-1947), femme d'œuvre belge.
 Julien Nyssens (1859-1910), aussi connu comme Julien Nyssens-Hart, ingénieur belge, administrateur délégué de la Compagnie des Installations Maritimes de Zeebruges.
 Ernest Nyssens (1868-1956) est un médecin homéopathe et théosophe belge.
 Paul Nyssens (1870-1954), ingénieur civil et écrivain humaniste belge.
 Albert Nyssens (1877-1963), général, directeur de l'école royale militaire belge.
 Joséphine Nyssens (1883-1917), aussi connue comme Joséphine Keelhoff, fondatrice à Bruxelles avec sa nièce Marguerite de la  Croix-Verte mouvement pro-féminin conçu par Henry Dunant.
 Berthe Nyssens (1891-1981), née Deseck, musicienne et musicologue.
 Albert Nyssens (1898-1978), avocat, bâtonnier du Barreau de Bruxelles (1958).  
 Julia Nyssens (1931-2004), née Dussart, militante belge, spécialiste de la lutte contre les mouvements sectaires ou sectes. 
 Clotilde Nyssens (1953-), avocate honoraire et personnalité politique belge.

Toponyme
 Lac Nyssens à Shakopee, Minnesota (États-Unis) à  au S-O de la ville Saint-Paul.  .
 Nyssens-Hartdok : est un dock du port de Bruges au nom de Julien F. Nyssens-Hart (1859-1910); aussi appelé Klein handelsdok.

Economie
 Etablissements Auguste Nyssens et Cie : Vitrage et miroirs fondé en 1856 à Bruxelles.
 Nyssens Frères : Commerce d'importation d'outillage et d'équipement industriel établi à Anvers.
 Verleysens-Nyssens : firme active en Belgique de 1866 à 1980 sous le nom A la Porte Chinoise, dans l'importation et le commerce de détails de produits d'Extrême-Orient.

Notes et références